

Patronyme 
 Charles Plowden (1743-1821), prêtre jésuite britannique ;
 Walter Plowden (1820-1860), consul britannique en Abyssinie.

Localité 
 Plowden, un village du Shropshire en Angleterre.